A Nação Barcelense é a principal claque de apoio do Gil Vicente Futebol Clube.

Fundação 
A claque foi fundada a 5 de Abril de 2006 por um grupo de 4 jovens amigos que tinham em comum um amor ao clube da sua cidade e daí começaram a organizar-se deslocações e presenças em casa com o aval da direcção,continuando mesmo após o Gil Vicente ter sido regalado para a liga de honra.

A Nação Barcelense nasceu numa altura em que havia outro grupo de nome Império Gilista.

Contam já com várias deslocações com grande número de elementos como em Braga, Porto, Vizela, Olhão, Aves.

Amizades 
Há a destacar as convivências com os os Ultras Trofa, os Mosca Knights, Ultras Covilhã, Mancha Negra, etc.

Ligações externas